

Geografia 
 Francia
 Meurthe – fiume del Grande Est, affluente della Mosella a sua volta affluente del Reno
 Meurthe – dipartimento storico che aveva con capoluogo Nancy
 Meurthe e Mosella – dipartimento francese della regione Grande Est

Persone 
 Henri Deutsch de la Meurthe – imprenditore francese